HD 190360 / Глизе 777 A (HD 190360 / Gliese 777A) — звезда в созвездии Лебедь.

Физические характеристики 
Спектральный класс звезды — G6 IV

Видимая звёздная величина — 5,71

Планетная система

Планета c 
HD 190360 c — открыта в 2005 году.

Планета b 
HD 190360 b — открыта в 2003 году.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от HD 190360:

Радиопослание внеземным цивилизациям 
1 июля 1999 года к звезде при помощи радиотелескопа РТ-70 в Евпатории было отправлено радиопослание жителей Земли внеземным цивилизациям «Cosmic Call», которое прибудет в апреле 2051 года.

Дополнительные сведения 
Эффективная Земная орбита — 1,05 а. е.

См. также 
 Список звёзд созвездия Лебедя

Примечания

Ссылки 
 HD 190360 на сайте Solstation
 Энциклопедия внесолнечных планет (The Extrasolar Planets Encyclopaedia): HD 190360

190360
Планетные системы
Планетные системы с двумя подтверждёнными планетами